Roza vânturilor  se poate referi la:

 Cartografie
 Roza vânturilor – diagramă prin care sereprezintă puncte cardinale: nord, sud, est, vest și orientări intermediare, până la 32 de direcții;

 Film
 1957 Roza vânturilor – film DEFA, coectiv de regizori coordonat de Joris Ivens;
 1983 Roza vânturilor – film de regizorul Patricio Guzmán;